«Магома́ев» — российский музыкально-биографический драматический телесериал производства кинокомпании «Амедиа». В главных ролях: Милош Бикович, Ирина Антоненко и Светлана Устинова.

Премьера многосерийного фильма состоялась с 9 по 19 марта 2020 года на «Первом канале».

Сюжет 
Конец 1960-х, разгар брежневской эпохи. Яркий представитель советской эстрады, Муслим Магомаев, уже пять лет живёт с Анжеликой Лариной — своей возлюбленной, редактором музыкальных программ Центрального телевидения. За несколько лет эти отношения никак не развиваются в нечто большее. Частые размолвки и ревность не дают покоя Анжелике, она начинает всё более жёстко контролировать Муслима.

Однажды во время записи концертной программы Муслим Магомедович знакомится с очаровательной и очень талантливой молодой певицей Тамарой Синявской и влюбляется в неё. Между восходящей звездой Большого театра и королём советской эстрады завязывается роман, который перерастает в большую любовь. Понимая, что замужняя Тамара и несвободный Муслим не могут быть вместе, они расстаются, но вскоре судьба вновь сводит влюблённых, на этот раз в Париже…

В ролях

Съёмочная группа 
 Генеральные продюсеры — Леонард Блаватник, Нелли Яралова, Пётр Ануров, Данила Шарапов.
 Продюсер — Василий Балашов.
 Креативные продюсеры — Наталья Шик и Илья Бурец.
 Режиссёры-постановщики — Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов.
 Операторы-постановщики — Юрий Кокошкин, Алексей Морозов.
 Авторы сценария — Нина Шулика, Дарья Воротынцева.
 Художники-постановщики — Владислав Травинский, Владимир Наместников, Игорь Тихонов, Ольга Соколова.
 Художник по костюмам — Дарья Зонова.
 Художник по гриму — Татьяна Иршенко.
 Художники по реквизиту — Оксана Жикулина, Наталия Бабушкина, Сергей Селиванов, Алексей Кавешников.
 Ассоциированные продюсеры — Фуад Ибрагимбеков, Айдын Гаджиев, Максим Олейников.
 Композитор — Алексей Чинцов.
 Режиссёр монтажа — Михаил Романов.
 Звукорежиссёры — Олег Цыганков, Руслан Абросимов, Денис Дронов, Алексей Чинцов.
 Кастинг-директор — Ксения Макарова.
 Вторые режиссёры по планированию — Анна Гончарова, Евгения Ремизова.
 Вторые режиссёры на площадке — Елена Власова, Ирина Кузьмина, Станислав Винтскевич.
 Режиссёр музыкальных номеров — Ирина Кашуба.
 Исполнительные продюсеры — Сергей Перепечко, Денис Фролов, Вера Огурцова, Андрей Семёнов, Анна Драгункина, Александра Шахназарова.
 Линейные продюсеры — Елена Перепечко, Наталья Кочетова, Валерия Щербакова, Анна Коваленко.
 Линейный продюсер подготовки — Алексей Кондратюк.
 Раскадровщик — Владислав Володин.
 Бутафор — Илья Иову.
 Второй оператор — Анастасия Сэмбон.
 Камермен, стедикам, 2-я камера — Николай Веретин.
 Фокус-пуллеры — Андрей Кудряшов, Олег Медведев, Александр Дробыш, Алиса Кузнецова.
 Фокус-пуллер, 2-я камера — Евгений Мостипан.
 Гафферы — Игорь Кулагин, Максим Тимофеев, Николай Лавров.
 Кей-долли — Стас Фролов.
 Долли — Дмитрий Мерецкий.
 Логгеры, плейбек — Сергей Хорин, Денис Герасимов.
 Постановщик трюков — Варвара Никитина.
 Пиротехник — Николай Евсинейкин.
 Коптер — Руслан Прохоров.
 Фотографы — Анастасия Шрайбер, Роман Галасун.
 Директоры — Алексей Нестёркин, Данила Серёгин.
 Локейшн-менеджеры — Денис Иорданов, Анастас Триандафилиди, Сергей Кухарев.
 Администраторы — Вадим Андрюшин, Артём Кривоногов.
 Редакторы — Дарья Павлотос, Анна Ефимова, Илья Авраменко, Владимир Васильев, Анна Хадалаева.
 Музыкальный редактор — Дарья Рыжкова.
 Черновой монтаж — Мария Молоткова.
 Продюсер постпродакшн — Екатерина Мищенко-Старкина.
 Менеджер постпродакшн — Светлана Никольская.

Создание сериала 
По словам создателя сериала, на написание сценария ушло четыре года, а всего на проект было потрачено шесть лет.

К подготовке сценария и подбору актёров была привлечена Тамара Ильинична Синявская (вдова Магомаева). В озвучивании сериала использовались реальные записи песен в исполнении Магомаева.

Примечания 

Фильмы Романа Прыгунова
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Телесериалы Первого канала
Биографические телесериалы России
Драматические телесериалы России
Музыкальные телесериалы
Телесериалы на русском языке
Муслим Магомаев
Фильмы-биографии о певцах и певицах